Mathias Bös ist der Name folgender Personen:

* Mathias Bös (Luftfahrtmanager) (1902–1974), deutscher Luft- und Raumfahrtmanager
 Mathias Bös (Soziologe) (* 1962), deutscher Soziologe